Eduard Müller – polityk szwajcarski
 Eduard Müller – ksiądz, polityk niemiecki 
 Eduard Müller (1876-1928), niemiecki lekarz
 Eduard Müller (1962-) – austriacki ekonomista i urzędnik państwowy